Передо́к:
 Передок — двухколёсная повозка для транспортировки имущества и буксируемых артиллерийских орудий.
 Передок (облучок) — передняя часть экипажа, на которой сидит кучер.
  — просторечное название передовой линии фронта.